Молотоголовые акулы, или акулы-молоты, или молот-рыбы (Sphyrnidae) — семейство хрящевых рыб отряда кархаринообразных акул. Встречаются в тёплых тропических водах прибрежных полос и континентальных шельфов, могут заплывать и в открытые воды. В отличие от большинства акул молотоголовые акулы часто днём собираются большими стаями, а ночью охотятся в одиночку. Подобные стаи наблюдаются у островов Мальпело (Колумбия), Кокос (Коста-Рика) и Молокаи (Гавайи). Крупные стаи попадаются у берегов Южной и Восточной Африки. Иногда они заходят в солоноватые воды. Длина колеблется от  (круглоголовая молот-рыба) до  (гигантская акула-молот).

Таксономия 
Семейство включает 9видов, род  состоит из единственного вида . Латинское название семейства Sphyrnidae происходит от , что означает «молот».

Молотоголовые акулы близкородственны серым акулам, возникшим в середине третичного периода. Согласно исследованиям ДНК, предки молотоголовых акул жили в эпоху миоцена около 20 миллионов лет назад. У молотоголовых акул скелет плохо минерализован, поэтому ископаемые остатки встречаются редко, попадаются лишь зубы.

По результатам анализа митохондриальной ДНК было установлено, что наиболее базальным представителем семейства является большеголовая рыба-молот. У этого вида самые крупные головные выросты относительно прочих молотоголовых акул, что даёт основание предположить, что у их предков также были крупные «молоты».

Описание 
Характерный отличительный признак — необычная форма головы, напоминающая молот, поэтому их часто называют рыба-молот. Голова сильно уплощена, по бокам находятся большие выросты. Площадь головы предельно увеличена за счёт этих выростов, и кожа содержит много электрочувствительных клеток. Такая форма тела, вероятно, улучшает маневрирование в вертикальной плоскости, а широко расставленные по краям выростов глаза и ноздри позволяют более точно ориентироваться по визуальным сигналам и запаху.

Положение глаз обеспечивает молотоголовым акулам обзор на 360 градусов по вертикали, поэтому они постоянно видят всё, что происходит над и под ними. Ранее считалось, что форма головы помогает им совершать резкие повороты без ущерба для стабильности. Было обнаружено, что маневрированию в большей степени способствует необычная структура позвонков акул-молотов, а головные выросты всё же главным образом выполняют сенсорную функцию за счёт многочисленных ампул Лоренцини.

У молотоголовых акул глаза почти круглые. Имеется третье веко. Брызгальца отсутствуют. Кожные лопасти, обрамляющие ноздри снаружи, короткие, треугольной формы. Расстояние между ноздрями в 7—14 раз превышает ширину ноздрей (за исключением большеголовой рыбы-молот, у которой очень крупные ноздри, и этот показатель составляет 1,1—1,3). Борозды в углах рта рудиментарные или отсутствуют. Зубы с гладкими краями. Нижние и верхние зубы почти не отличаются. На хвостовом стебле присутствует прекаудальная выемка. Первый спинной плавник короче хвостового плавника и намного крупнее второго. Его основание расположено перед началом основания брюшных плавников. Вентральная лопасть хвостового плавника хорошо развита.

Это крупные акулы, в зависимости от вида длина колеблется от 0,9 до 6 метров, а вес от 3 до 580 кг. Окраска дорсальной поверхности тёмная, брюхо светлое. У молотоголовых акул непропорционально маленький рот, что объясняется составом их рациона (донные животные).

Биология 
Молотоголовые акулы — агрессивные хищники, быстрые и сильные пловцы. Они питаются различными рыбами, в том числе другими акулами, ракообразными и головоногими моллюсками. Часто в их желудках обнаруживают скатов. С помощью своего «молота» они оглушают и придавливают скатов ко дну. Большеголовые молот-рыбы ведут себя наиболее агрессивно, они нападают на других акул-молотов и даже иногда поедают молодь своего вида.

Молотоголовые акулы размножаются живорождением. Самки приносят потомство один раз в год. В ходе спаривания самцы яростно кусают самок. Как правило, в помёте 12—15 новорождённых, однако большеголовые молот-рыбы отличаются плодовитостью — у них численность помёта составляет 20—40 детёнышей. В 2007 году был установлен случай бесполого размножения малоголовой молот-рыбы путём партеногенеза. У одной самки яйцеклетка слилась с полярным тельцем, образовав зиготу без участия самца. Это был первый прецедент, зафиксированный у акул.

Взаимодействие с человеком 
Среди молотоголовых акул лишь 3 вида могут представлять реальную опасность для человека: бронзовая молот-рыба, гигантская акула-молот и обыкновенная акула-молот. В желудках акул, принадлежащих к этому семейству, находили человеческие останки. Одно нападение было совершено на многолюдном пляже во Флориде в  от берега. Жертва получила тяжёлые ранения, но была спасена. Ранее рыбы-молоты считались одним из самых опасных видов акул — скорее всего, по причине своего зловещего облика.

В результате перелова численность некоторых видов молотоголовых акул, например, большеголовой молот-рыбы, существенно снизилась. Их мясо, особенно плавники, высоко ценится. В марте 2013 года три вида наиболее уязвимых молот-рыб включены в Приложение2 к СИТЕС, их промысел и торговля теперь регулируются.

В культуре коренных жителей Гавайских островов акулы в целом являются морскими божествами, защитниками людей и регуляторами численности жителей моря. Иногда акул даже признают в качестве реинкарнации погибших членов семьи. Однако некоторые виды, например, белая акула, считаются людоедами. Молотоголовые акулы, напротив, — одни из наиболее почитаемых, как хранители и защитники.

Классификация 
Род 
 
Род

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 
 

Семейства хрящевых рыб